El término Góngora hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Botánica 
Gongora: Género botánico de la familia de las orquídeas autóctono de Centroamérica, Colombia, Ecuador y Venezuela.

Genealogía 
Góngora: apellido de origen navarro.

Geografía 
Góngora, localidad en Navarra, España.
Góngora, volcán en Costa Rica.

Literatura 
Gongorismo, movimiento literario del barroco español iniciado por Luis de Góngora y Argote.

Personalidades 
Luis de Góngora y Argote (1561-1627), poeta español del barroco.
Juan de Góngora (1608-1668), magistrado y político español, pariente del anterior.
Luis Góngora y Joanicó (1834-1901), médico y académico español.
Diego de Góngora, militar navarro y gobernador de Buenos Aires (1618-1623).
Carlos Sigüenza y Góngora (1645-1700), escritor, científico e historiador mexicano.
Antonio Caballero y Góngora (1723-1796), virrey de Nueva Granada.
Juan Góngora y Cruzat, marqués de Navarra.
Genaro David Góngora Pimentel, ministro de la Suprema Corte de México (1999-2003). 
Josué Bonnín de Góngora, compositor y pianista español (1970). 
Gloria Góngora, cantante andaluza.
Mario Góngora, historiador chileno.
Carlos Góngora, boxeador ecuatoriano.
Jorge Góngora, futbolista peruano.
Gongora y Gongora, Jaime el Duende.
Manuel Góngora, pintor cubano.